B79 peut faire référence à :
 Bundesstraße 79, une route fédérale allemande reliant Brunswick à Quedlinbourg ;
 Infection à Trichuris trichiura, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres